Akaki ist der Name folgender Personen:
 Akaki Dewadse (* 1971), georgischer Fußballer (Torwart beim FC Tiflis)
 Akaki Eliava (1956–2000), georgischer Militär
 Akaki Schanidse (1887–1987), georgischer Philologe
 Akaki Surguladse (1913–1991), georgischer Historiker
 Akaki Tschatschua (* 1969), georgischer Ringer
 Akaki Tschchenkeli (1874–1959), georgisch-russischer Politiker (Menschewik)
 Akaki Zereteli (1840–1915), georgischer Dichter und Politiker

Akaki steht für:
 eine Woreda (Verwaltungseinheit) in der äthiopischen Region Oromiyaa, siehe Akaki (Äthiopien)
 Akaki (Awash), Zufluss des Flusses Awash in Äthiopien
 Akaki (Fluss, Zypern), Fluss im Bezirk Nikosia in Zypern
 Akaki (Zypern), Ort im Bezirk Nikosia in Zypern